Riverside Inn bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Riverside Inn (Idaho), ID-Nr. 79000770
 Riverside Inn (Michigan), ID-Nr. 03000386